

Astronomia 
 3683 Baumann – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Pic Baumann – vetta dei Monti del Togo (Togo)

Persone 
 Albert Baumann (fl. 1896) – tiratore svizzero
 Alberto Baumann (1933-2014) – giornalista, scrittore e pittore italiano
 Alex Baumann (1985) – bobbista svizzero
 Alex Baumann (1964) – nuotatore canadese
 Christian Baumann (1995) – ginnasta svizzero
 Dieter Baumann (1965) – atleta tedesco
 Édouard Baumann (1895-1985) – calciatore francese
 Elisabeth Baumann-Schlachter (1887-1941) – scrittrice svizzera
 Émile Baumann (1868-1941) – scrittore francese
 Emilio Baumann (1843-1917) – medico e insegnante italiano
 Frank Baumann (1975) – calciatore tedesco
 Gunther Baumann (1921-1990) – calciatore tedesco
 Hans Baumann (1914-1988) – scrittore tedesco
 Hans Felix Sigismund Baumann (1893-1985), meglio noto col nome d'arte Felix H. Man – fotografo tedesco naturalizzato britannico
 Helmut Baumann (1937) – botanico tedesco
 Henri Baumann (1927–...) – cestista svizzero
 Herbert Baumann (1964) – calciatore svizzero
 Hermann Baumann (1921) – ex lottatore svizzero
 Johannes Baumann (1874-1953) – politico svizzero
 Julie Baumann (1964) – ex ostacolista canadese naturalizzata svizzera
 Karsten Baumann (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Kenny Baumann (1989) – attore statunitense
 Noam Baumann (1996) – calciatore svizzero, di origini dominicane
 Oliver Baumann (1990) – calciatore tedesco
 Patrik Baumann (1986) – calciatore svizzero
 Peter Baumann (1953) – musicista tedesco
 Peter René Baumann, meglio noto col nome d'arte DJ BoBo (1968) – cantante, compositore, ballerino e produttore discografico svizzero
 Rainer Baumann (1930) – ex calciatore tedesco
 Romed Baumann (1986) – sciatore austriaco
 Wilhelm Baumann (1912-1990) – pallamanista tedesco

Altro
 3683 Baumann – asteroide

Pagine correlate 
 Bauman